Het tennistoernooi Australian Open werd in 2022 bij de vrouwen voor de 96e keer gehouden. Zij speel­den in het enkelspel van 17 tot en met 29 januari 2022.

Spelregel: bij een stand van 6–6 in de derde set werd een tiebreak tot tien punten gespeeld.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigster was de als dertiende geplaatste Japanse Naomi Osaka – in de derde ronde werd zij uit­ge­scha­keld door Amanda Anisimova uit de Verenigde Staten.

Het eerste reekshoofd, Ashleigh Barty uit Australië, won het toer­nooi zonder ook maar één set te ver­lie­zen. In de finale ver­sloeg zij de als 27e geplaatste Amerikaanse Danielle Collins in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Barty werd de eerste Australiër (m/v) die het enkelspel van het Australian Open op haar naam wist te schrij­ven sinds Chris O'Neil in 1978. Het was haar vijftiende WTA-titel, de tweede van dat jaar. Zij won AUS$ 4.400.000 (US$ 3.075.710) prijzen­geld op dit toernooi.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Vijf Belgische vrouwen speelden mee:
 Elise Mertens, als negentiende geplaatst, bereikte de vierde ronde – daarin moest zij de duimen leggen voor de Amerikaanse Danielle Collins.
 Alison Van Uytvanck bereikte de tweede ronde.
 Maryna Zanevska won haar openingspartij, maar gaf forfait in de tweede ronde.
 Voor Greet Minnen viel het doek na de eerste ronde.
 Ook Kirsten Flipkens wist haar eerste optreden niet winnend af te sluiten.

Er waren twee Nederlandse deelneemsters:
 Arantxa Rus verloor haar openingspartij van haar voormalige dubbelspelpartner Tamara Zidanšek uit Slovenië.
 Arianne Hartono had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – ook zij had de eerste ronde als eindstation.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 Toernooischema Australian Open
 Toernooischema WTA

Australian Open
ITF-toernooi in 2022